Максим Лаэрт (, род. 20 мая 1985 года в Жерармере) — французский двоеборец, чемпион мира 2013 года, участник Олимпийских игр.

В Кубке мира Лаэрт дебютировал в 2005 году, в декабре 2006 года впервые попал в тройку лучших на этапе Кубка мира. Всего на сегодняшний момент имеет 2 попадания в тройку лучших на этапах Кубка мира, оба в личных соревнованиях. Лучшим достижением в итоговом зачёте Кубка мира для Лаэрта является 15-е место в сезоне 2006-07.

На Олимпиаде-2010 в Ванкувере стал 4-м в команде, кроме того занял 38-е место в соревнованиях с большого трамплина + 10 км.

За свою карьеру участвовал в двух чемпионатах мира, лучший результат — 1-е место в командных соревнованиях на чемпионате мира 2013 в Валь-ди-Фьемме.

Использует лыжи производства фирмы Fischer.

Ссылки 
 

Персоналии по алфавиту
Двоеборцы Франции
Двоеборцы на зимних Олимпийских играх 2010 года
Чемпионы мира по лыжному двоеборью
Двоеборцы на зимних Олимпийских играх 2014 года
Двоеборцы на зимних Олимпийских играх 2018 года